Квятко́вський — українське прізвище. Його польський відповідник Квятковскі () може походити від слова  — «квітка».

На початку 1990-х у Польщі налічувалося близько 62629 осіб із таким прізвищем.

Особи 
 Андрій
 Квятковський Андрій Васильович (1994) — український борець вільного стилю, учасник Олімпійських ігор
 Квятковський Андрій Сафронович (1957—2018) — український журналіст, один із засновників «Товариства Лева» та Української Галицької партії, редактор часописів «Поступ» та «Zbruč»
 Броніслав Квятковський (1950— 2010) — польський генерал,  оперативний командувач Збройних сил Польщі.
 Вінкент Квятковський — у 1860-их дириґент оркестри дворянського театру на Волині; автор музики до п'єс «Маруся», «Бувальщина» та інших творів, що були в репертуарі тодішнього українського галицького театру.
 Квятковський Григорій Іванович — український лікар-практик, науковець у галузі медицини, громадський діяч, колекціонер творів мистецтва.
 Евгеніуш Квятковський (1888—1974) — польський економіст-реформатор, інженер-хімік, державний діяч (віце-прем'єр, міністр економіки, промисловості та торгівлі міжвоєнної Польщі
 Іван Квятковський — київський художник-іконописець першої чверті XIX століття
 Ігор Квятковський ( 1953) — український політик і підприємець
 Кшиштоф Квятковський (1971) — польський правник, політик та державний діяч.
 Мартин Квятковський (Плахта) — (? — 1585) — польський письменник, перекладач, історик і географ
 Квятковський Михайло Тихонович (1889—1951) — викладач математики (інститутський наставник А. С. Макаренка).
 Міхал Квятковський ( 1990) — польський професійний велогонщик.
 Сатурнін Квятковський (1856—1902) — польський історик, член Історичного товариства у Львові
 Томаш Квятковський — польський астроном.
 Юрій Квятковський (1982) — російський актор і режисер.

Об'єкти 
 7789 Квятковський (7789 Kwiatkowski) — астероїд головного поясу, названий на честь польського астронома Томаша Квятковського

Див. також 
 Квятковскі
 Квятковська

Примітки 

Польські прізвища
Українські прізвища